Alströmer ist der Familienname folgender Personen:

 Jonas Alströmer (1685–1761), schwedischer Landwirtschafts- und Industriepionier
 Claes Alströmer (1736–1794), Sohn des Vorigen, schwedischer Kaufmann und Naturforscher